Le mot M'Chedallah ou Mechedelli peut désigner :

Toponymie 

 M'Chedallah, commune de la wilaya de Bouira en Algérie.
 Daïra de M'Chedallah, daïra de la wilaya de Bouira en Algérie.
 , gare ferroviaire de la wilaya de Bouira en Algérie.
 , hôpital de la wilaya de Bouira en Algérie.
 , stade de la wilaya de Bouira en Algérie.

Patronyme 

  (632 hijri - 731 hijri), faqih et thélogien kabyle algérien ;
  (670 hijri - 745 hijri), faqih et thélogien kabyle algérien ;
  (786 hijri - 858 hijri), faqih et thélogien kabyle algérien ;
  (804 hijri - 866 hijri), faqih et thélogien kabyle algérien ;
  (822 hijri - 864 hijri), faqih et thélogien kabyle algérien ;

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme